Cunard Building ist der Name folgender Gebäude:

 Cunard Building (Liverpool)
 Cunard Building (New York)